Supercoppa rumena – trofeo per squadre di club di pallavolo femminile
 Supercoppa rumena – trofeo per squadre di club di pallavolo maschile